The Prismatic World Tour е третото световно турне на американската певица Кейти Пери, организирано като промоция на четвъртия ѝ студиен албум „Prism“, издаден през 2013 г. Турнето започва на 7 май 2014 г. в Дъ Ес Ес И Арена, Белфаст, Северна Ирландия, Великобритания. Първият етап на обиколката включва концерти в Шотландия и Англия същия месец. От юни до октомври 2014 г. вторият етап от турнето се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Част от доходите от този етап са дарени на УНИЦЕФ, Autism Speaks, St. Jude Children's Research Hospital и Susan G. Komen for the Cure. Третият етап на гастрола започва на 7 ноември 2014 г. в Пърт, Австралия и завършва в Окланд, Нова Зеландия на 20 декември 2014 г. През 2015 г., след изпълнението, по време на полувремето, на 49-ото издание на Супербоул, Кейти Пери се отправя към Европа за четвъртия етап, който продължава от 16 февруари 2015 г. до 22 март 2015 г. Петият етап се осъществява в Азия през месец април и май. Шестият, последен, етап от турнето започва на 22 септември 2015 г. в Южна Америка в Лима, Перу и завършва в Сан Хосе, Коста Рика на 18 октомври 2015 г.
The Prismatic World Tour донася огромен световен успех на Кейти Пери, което го превръща в най-успешното ѝ турне до момента.

Подгряващи изпълнители 
 Icona Pop (Великобритания)
 Kacey Musgraves (Северна Америка)
 Capital Cities (Северна Америка)
 Tegan and Sara (Северна Америка)
 Ferras (Северна Америка, Азия)
 Becky G (Хюстън и Мексико)
 Betty Who (Австралия от 7 ноември до 28 ноември)
 Tove Lo (Австралия и Нова Зеландия)
 Charli XCX (Европа)

Изпълнявани песни 
 „Roar“
 „Part of Me“
 „Wide Awake“
 „This Moment“ / „Love Me“
 „Dark Horse“
 „E.T.“
 „Legendary Lovers“
 „I Kissed a Girl“
 „Hot n Cold“
 „International Smile“ / „Vogue“
 „By the Grace of God“
 „The One That Got Away“ / „Thinking of You“
 „Unconditionally“
 „Walking on Air“
 „It Takes Two“
 „This Is How We Do“ / „Last Friday Night (T.G.I.F.)“
 „Teenage Dream“
 „California Gurls“
 „Birthday“
 „Firework“

Дати 

Музикални турнета от 2014 година
Музикални турнета от 2015 година